Таджики в Узбекистане — являются второй по численности этнической группой современного Узбекистана. Официальная статистика оценивает долю таджиков в населении Узбекистана 4,80 % (1 млн. 657 тыс.) на 1 января 2021 года. Между тем таджикский язык является родным для многих из числа жителей страны. При этом многие таджикоязычные граждане Узбекистана по паспорту записаны узбеками особенно это характерно в таких регионах как Самарканд, Бухара, Фергана, Сурхандарья и Кашкадарья. Данный феномен объясняется, во-первых, особенностями советского национального строительства, когда при создании Узбекской ССР таджикоязычное население массово записывалось «узбеками», и последующей политикой «узбекизации», продолженной и в независимом Узбекистане. С другой стороны, это отражает нечёткость таджикской самоидентификации вне соответствующего национального государственного образования и прагматичный подход к определению своей национальности. По неофициальным данным численность таджиков в Узбекистане может варьироваться от 8 до 11 млн. человек.

Историческая справка 
Советская и постсоветская «узбекизация» таджиков Узбекистана является продолжением давнего исторического процесса тюркизации оседлого населения оазисов Средней Азии и вытеснения персоязычия в пределы городов или отдалённые горные области. Вытеснение персо-таджикского языка происходило и со стороны других тюркских языков, например, древний персидский город Мерв перешёл на туркменский язык в XVII веке. Этот процесс особенно усилился в XIX веке, и был остановлен только созданием Таджикской ССР с персоязычной элитой.

Таджикский язык в Узбекистане 
На сегодняшний день таджикский язык обладает довольно ограниченным правовым статусом на территории Узбекистана; на нём разрешено преподавать предметы в учебных заведениях разных уровней, издавать газеты и журналы. Hо несмотря на это сохраняется устойчивая тенденция к его постепенному вытеснению. Таджикское меньшинство Узбекистана, особенно в городской местности, также появляет склонность к распространению активного русско-узбекско-таджикского трёхъязычия. Поскольку узбекское население, сформированное на значительном иранском субстрате, культурно практически идентично таджикам, интеграция последних в узбекскую общность происходит без существенных трудностей. Официальная статистика оценивает долю этнических таджиков в населении Узбекистана в 4,80 % (1 657 тыс.) на 1 января 2021 года, но субъективные экспертные оценки предполагают, что таджики составляют до 25-30% от общей численности населения страны, приблизительно в 8-11 млн.

Система образования и СМИ 
В Сохском районе Ферганской области, который со всех сторон окружён территорией республики Киргизия, 99,4 % населения (около 74,1 тыс. человек) составляют этнические таджики. В районном центре Соха выходит еженедельная газета «Садои Сох» на таджикском языке. В районе функционируют 24 школы, 2 лицея и 2 колледжа с таджикским языком обучения . СМИ, школы, лицеи, колледжи и отделения вузов на таджикском языке функционируют в некоторых районах Сурхандарьинской, Самаркандской, Бухарской, Наманганской и других областей с компактным таджикским населением. Всего в Узбекистане в 2010-х годах функционировали 256 таджикских общеобразовательных школ.

Доля этнических таджиков по областям Узбекистана 
Всего по Узбекистану — 4,80 % (1 000 657 тыс.) на 1 января 2021 года, включая:
 Сурхандарьинская область — 12,46 % (334 тыс.)
 Сырдарьинская область — 9,29 % (80 тыс.)
 Наманганская область — 8,92 % (256 тыс.)
 Самаркандская область — 7,10 % (280 тыс.)
 Ферганская область — 5,85 % (224 тыс.)
 Ташкентская область — 5,53 % (165 тыс.)
 Кашкадарьинская область — 4,06 % (135 тыс.)
 Бухарская область — 3,13 % (61 тыс.)
 Джизакская область — 2,34 % (33 тыс.)
 Навоийская область — 1,42 % (14 тыс.)
 Ташкент — 1,30 % (35 тыс.)
 Андижанская область — 1,24 % (40 тыс.)
 Хорезмская область — 0,02 % (0,4 тыс.)
 Республика Каракалпакстан — 0,01 % (0,3 тыс.)

Известные таджики Узбекистана 

 Мушфики — таджикский поэт-сатирик Бухарского ханства 
 Ахмад Дониш — таджикский учёный, писатель, просветитель, философ, мыслитель и поэт, государственный деятель Бухарского эмирата
 Айни, Садриддин — таджикский и советский писатель, общественный деятель и учёный, автор трудов по истории и литературе народов Средней Азии
 Пейрав Сулеймани — таджикский и советский поэт, прозаик, литератор и переводчик. Реформатор традиционной таджикской поэтической метрики
 Икрами, Джалол — таджикский и советский писатель, народный писатель Таджикской ССР
 Дехоти, Абдусалом Пирмухаммад-заде — таджикский и советский писатель и поэт
 Улуг-Зода, Сатым — таджикский и советский писатель
 Джамалов, Абдулхамит — участник ВОВ, полный кавалер ордена Славы.

См. также 
 Таджики в Афганистане
 Таджики в Америке 
 Таджики в Пакистане
 Таджики в Киргизии
 Таджики в Казахстане
 Таджики в России

Примечания 

Народы Узбекистана
Таджикская диаспора
Диаспорные группы Средней Азии